Макса́тиха — посёлок городского типа в Тверской области России.

Административный центр Максатихинского района, в составе которого образует муниципальное образование посёлок Максатиха со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

Население —  чел. ().

География 
Расположен на реке Молога, между впадением в неё рек Волчина и Ривица, в 117 км к северу от областного центра. Железнодорожная станция на линии Бологое — Сонково — Рыбинск.

Застройка посёлка смешанная: наряду с одноэтажными и двухэтажными индивидуальными домами существуют 3 — 5-этажные многоквартирные дома, расположенные преимущественно в центральной части посёлка.

История 
Впервые упоминается в 1545 году как починок Максятиха. Период первого расселения карел на Тверских землях (XV—XVI века) как раз соответствует времени основания Максатихи. Название от имени Максята, уменьшительной формы личного имени Максим. С 1772 года деревня Максатиха относилась к Рыбинской волости Бежецкого уезда и принадлежала помещику Мельницкому. В 1827 году в селе была построена каменная Христорождественская церковь с 3 престолами, распространена в 1874 году. По переписи 1859 года Максатиха — владельческое село с 56 дворами. В 1867 году возникает пристанционный посёлок Виндаво-Рыбинской железной дороги, в 1870 году строится станция. В 1872 в Максатихе открыта 2-классная школа, в 1899 начал работать лесопильный завод, в конце 1890-х годов вступила в строй фабрика спичечной соломки. В 1910 в Максатихе было 12 лавок, трактир, лесная пристань на р. Мологе.

С 1928 года Максатиха — посёлок городского типа, с 1929 года — центр Максатихинского района в составе Бежецкого округа Московской области (с 1935 года — в составе Калининской области). В 1929 в Максатихе создана лесомашинная станция, в начале 30-х годов пущен льнозавод, в 1934 открыт парк культуры и отдыха, в 1936 - краеведческий музей. В 1943 вошли в строй спичечная фабрика и фанерный завод, в 1944 — пищекомбинат, в 1973 построена средняя школа на 960 мест, в 1975 — здание музыкальной школы.

Некрополь села Максатиха (к началу XX века):Быкова Анна Владимировна, вдова аудитора, 13 мая 1909, 109 л.

Белозерова Антонина Ивановна, урожд. Ресина, жена преподавателя С. - Петербургской Ларинской гимназии, р. 5 марта 1858 † 26 августа 1894.

Белозерова Людмила Владимировна, р. 30 июня 1882 † 26 февраля 1891.

Вараксин Василий Федорович, коллежский советник, † 24 июня 1908, 41 г.

Вараксин Евфимий Федорович, коллежский советник, младший лесной ревизор, † 24 июня 1908.

Висневский Александр Иванович, инженер путей сообщения, управляющей Рыбинской жел. дорогою, р. 12 марта 1818 † 7 июля 1874. С женою. В. Л. Висневской.

Висневская Вера Львовна, урожд. Мельницкая, р. 2 февраля 1827 † 11 января 1891. С мужем А. И. Висневским.

Козловский Павел Иванович, дворянин, † 2 июня, 1875, 75 л.

Кронеберг Александра Юльевна, урожд. Левестам, жена майора, р. 2 ноября 1850 † 21 августа 1880.

Мельницкая Анна Васильевна, урожд. Чоглокова, р. 6 октября 1777 † 18 января 1858. С мужем С. И. Мельницким.

Мельницкая Варвара Алексеевна, урожд. Дирина, р. 3 марта 1803 † 3 марта 1879. С мужем Л. С. Мельницким.

Мельницкая Варвара Григорьевна, урожд. Чаплина, жена поручика Александра Алексеевича Мельницкого, р. 26 ноября 1776 † 22 сентября 1807. С внуком И. П. Ресиным.

Мельницкая Варвара Львовна, девица, † 12 сентября 1899, 60 л.

Мельницкая Павла Петровна, урожд. Олсуфьева, † 23 января 1882, 82 л. С мужем И. С. Мельницким.

Мельницкий Георгий Иванович, титулярный советник, † 8 января 1831, 52 л.

Мельницкий Иван Иванович, прапорщик, † 13 февраля 1806, 70 л.

Мельницкий Илиодор Степанович, гвардии поручик, р. 27 ноября 1802 † 30 июля 1867. С женою П. П. Мельницкой.

Мельницкий Лев Степанович, штабс-капитан, р. 9 августа 1798 † 19 мая 1886. С женою В. А. Мельницкой.

Мельницкий Стефан Иванович, гвардии прапорщик, р. 21 марта 1767 † 21 марта 1844. С женою А. В. Мельницкой.

Ососова Мария (Роза) Феодоровна, дворянка, р. 6 января 1816 † 3 ноября 1907.

Ресин Иван Павлович, мировой судья, р. 19 февраля 1825 † 27 апреля 1888. С бабкой В. Г. Мельницкой.

Розанов Николай Николаевич, врач 8-го летучего отряда Красного Креста, р. 23 февраля 1878 † на театре военных действий 13 декабря 1904.

Сидорский Иван Порфирьевич, р. 8 мая 1832 † 12 июня 1899. С сыном Иваном, р. 10 июня 1871 † 14 апреля 1877.

Уразов Илья Игнатьевич, † 27 ноября 1900, 45 л.

Уразов Михаил Игнатьевич, капитан, † 26 марта 1905, 40 л.

Уразова Зоя Львовна, урожд. Мельницкая, р. 18 декабря 1842 † 29 мая 1883.

Ходзько Александр Викентьевич, коллежский советник, † 10 января 1898, 62 л.

Штукенберг Екатерина Львовна, урожд. Мельницкая, вдова отставного штабс-капитана, † 14 ноября 1899, 70 л.

Население

Климат 

В июне 2021 года в Максатихе случился рекордный июньский контраст температур как для месяца лета: к утру 1 июня воздух остыл до нового абсолютного минимума лета -2.6 С, как и 2 июня утром ещё остывал до низкой плюсовой температуры +0.5 С хотя и была уже ночь на +3.1 теплее, притом 21-22 июня температура повысилась до +32.7 +32.9 увеличив до 35.5 и 35.3 перепад, а к 23-24 июня достигала и +35.2 +34.9 С соотвественно повысив до 37.5 и 37.8 июньскую амплитуду какая стала буквально наивысшей за всю базу измерений в июне. Это дало перепад 34.4 за 22 дня что эквивалентно перепаду повышению Т 17.2 за 11 дней и 34.7 за 21 день, притом в срок полдня 23 июня температура достигла уже +34.7 С - ровно старого июньского Московского максимума дав перепад 34.2 за 21 день. Притом в понедельник 10 мая 2021 минимальная температура Максатихи выстывала до -3.1 С- таким образом минимум мая оказался на 0.5 ниже июньского, а уже во вторник 18 мая 2021 днём температура повысилась до +30.8 С дав перепад 33.9 за восемь дней- практически 34 градуса из 8 восьми суток. Притом в сильнейшее УПВ в самом конце декабря 1978 температура понижалась незадолго до того нового года до -45.5 С, что равно минимуму более северо-восточной и немного более северной Шексна и сразу на 4.2 опередило минимум января Бежецка, а в апреле ещё случались морозы до -22, притом абсолютный минимум сентября равен московскому, почти равен и майский- только +0.1 выше, а вот максимумы января +7.8 и ноября +13 а также апреля +26.1 заметно пониже московских. Притом и в пятницу 19 июня 2020 года температура взлетела до +31.5, а по сроку того дня до +31.1 С.

Экономика 

 Промышленность

К основным промышленным предприятиям посёлка относятся: деревообрабатывающий комбинат «Интерфорест»,  хлебопекарня,  маслодельный завод, комбикормовый завод (ликвидирован), фанерная фабрика «Форекс». Действует завод по изготовлению древесно-топливных гранул пеллет.

 Торговля

Представлены торговые сети «Магнит», «Пятёрочка»,

 Связь

Приём телевизионных передач в районе начался в 1956 году через телевышку Моркины Горы, а в ноябре 1974 года начал работу Селецкий ретранслятор.

На территории района транслируются радиопрограммы: «Радио России» и «Маяк». Телепрограммы: ОРТ, Россия, Культура, ТВ-Центр, РЕН-ТВ.

Услуги фиксированной связи предоставляют: тверской филиал «Ростелеком», «Евразия Телеком Ру».

Услуги мобильной телефонной связи предоставляют сотовые операторы: «МТС», «Билайн», «МегаФон» и «Tele2».

В 2009 году по программе «Строительство сети КСПД» «Ростелеком» построил в посёлке узел корпоративной сети передачи данных ёмкостью 10 Гбит/с. С 2013 года в посёлке доступна для подключения услуга оптоволоконного Интернет со скоростью до 100 Мбит/с. В рамках национального проекта «Образование» подключены к сети Интернет все школы Максатихинского района.

Транспорт 
В посёлке имеются железнодорожный и автобусный вокзалы, обеспечивающие прямое междугородное сообщение с Тверью, Санкт-Петербургом, Кашиным, Лесным, Пестово.

В черте городского поселения действуют два муниципальных автобусных маршрута:

 Площадь — улица Лесотехническая;
 Площадь — деревня Фабрика.

Муниципальные автобусные маршруты отправляются от пл. Свободы, работают ежедневно, кроме воскресенья, с 07:00 до 18:00 в будние дни и с 09:00 до 18:00 по субботам. Интервал движения составляет от 1 до 3 часов.

До 70-х годов XX века существовала узкоколейная железная дорога Максатиха — Данилково — река Негуш, по которой вывозили лес с лесозаготовок.

Образование 
В посёлке расположены две средние общеобразовательные школы, являющиеся базовыми школами Максатихинского района.

МСОШ № 1 — крупное общеобразовательное учреждение полного общего образования района. Школа создана в сентябре 1917 года. Расположена в центре посёлка в парковой зоне. Школа имеет статус средней общеобразовательной школы с тремя ступенями обучения. Воспитательная деятельность осуществляется через реализацию следующих воспитательных направлений: учебно-познавательного, художественно-эстетического, спортивно-оздоровительного и досугового. Образовательный процесс осуществляется в 2-х учебных корпусах. В школе имеются: спортивный зал, детская площадка, актовый зал, пришкольный участок, 3 мастерские, библиотека, столовая, буфет.

 Дошкольное образование

В посёлке функционирует 5 детских дошкольных учреждений:

 Детский сад № 1 — Северная ул., д. 10
 Детский сад № 2 — Краснослободская ул., д. 40
 Детский сад № 3 — Железнодорожная ул., д. 18
 Детский сад № 4 — мкр. Солнечный, д. 14
 Детский сад № 5 — ул. 40 лет Октября, д. 6

 Начальное профессиональное образование

 Филиал ГБПОУ «Удомельский колледж» в пгт. Максатиха

 Дополнительное образование

 Дом детства и юношества — Советская ул., д. 22
 Детско-юношеская спортивная школа — ул. Братьев Даниловых, д. 43

Культура 
В Максатихе работает сеть культурно-просветительных учреждений:

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Максатихинская детская школа искусств»
 Районный Дом культуры
 Межпоселенческая Центральная библиотека
 Детская библиотека
 Муниципальный краеведческий музей имени Антона Ефимовича Смусенка
 МУК «Городской Дом культуры им. Калинина» (не функционирует) 
 Районный информационно-методический отдел

Достопримечательности 
Среди достопримечательностей Максатихи:

 Всехсвятская (Рождества Христова) церковь.
 Братское кладбище советских солдат.
 Мемориал Великой Отечественной Войны «Обелиск Славы».
 Железнодорожная водокачка постройки 1860-х годов.
 Некрополь села Максатиха

В 18 км от посёлка вблизи р. Молога находится охотхозяйство «Усадьба Мокшицы».

Всехсвятская (Христорождественская) церковь была построена в 1827 году. В первые годы Советской власти церковь была закрыта по идеологическим соображениям. В 50-е гг. XX в. была предпринята попытка разрушения здания. В настоящее время церковь восстановлена и является действующей.

Известные жители 

 Тулин Юрий Нилович (1921—1986), Заслуженный художник РСФСР, лауреат Гран-При международной выставки в Брюсселе (1958).

Почётные граждане Максатихи 
Гроздов, Александр Алексеевич — участник Великой Отечественной войны, вёл общественную работу в качестве депутата Райсовета, поселкового совета, члена Президиума районного Совета ветеранов войны и труда. Награждён орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, медалями «За боевые заслуги» и «За оборону советского Заполярья».

Благовещенский, Юрий Николаевич — участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, активный деятель культуры Максатихинского района. На протяжении многих лет руководил хором ветеранов. Вместе с его участниками достиг больших успехов в исполнении народной, патриотической и лирической песни, обрёл широкую известность в районе и за его пределами.

Литература 

 Житков Е. В. Поселок Максатиха: (Крат. ист. очерк). — Максатиха: Максатихинская тип., 1990. — 74 с
 Головкин А. Н., История Тверской Карелии. Тверь. Издательство Альба, 1999—169 с.

Интересные факты 

 С 20 по 24 июля 1896 года, вблизи Максатихи в усадьбе Тасино жил Антон Павлович Чехов. Писатель гостил на даче Алексея Сергеевича Суворина, публициста и драматурга, издателя газеты «Новое время».
 19 мая 1978 года в непосредственной близости от пгт. Максатиха произошла авиакатастрофа самолёта Ту-154Б Азербайджанского Управления гражданской авиации, следовавшего регулярным рейсом по маршруту Баку — Ленинград.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт администрации Максатихинского района
 
 Аэрофотосъемка Максатихи времен Второй Мировой войны

Населённые пункты Максатихинского района
Посёлки городского типа Тверской области
Районные центры Тверской области
Городские поселения Тверской области
Муниципальные образования Максатихинского района